Hietaniemi est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 Erkki Hietaniemi (né en  1929), juriste
 Mika Hietaniemi (né en 1993), sauteur en hauteur
 Pauliina Hietaniemi, taekwondoïste
 Tapani Hietaniemi (1958–2009), historien des civilisations
 (née en 1987), patineuse artistique finlandaise
 (né en 1982), lutteur gréco-romain finlandais

Toponyme

Hietaniemi, péninsule à Helsinki
Hietaniemi, cimetière d'Helsinki
Hietaniemi, plage d'Helsinki

, agglomération de la commune d'Övertorneå 
 , église de la commune d'Övertorneå

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de toponyme